El término mielero celeste puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Dacnis lineata en Venezuela.

 Un nombre común de la especie de ave Dacnis cayana en Nicaragua.

Dacnis